El himno nacional de la República de Kirguistán (Kirguís: Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни, lat. Keurgeuz Respublikaseuneun Mamlekettik Gimni; Ruso: Государственный гимн Киргизской Республики) fue adoptado en 1992 por la nueva república de Kirguistán, tras su independencia de la Unión Soviética. La música está compuesta por Nasyr Dawlesow y Kalyý Moldobasanow, mientras que la letra está escrita por Jamil Sadykow y Eşmambet Kuluýew.

Letra

En kirguís

En ruso

Traducción 
Altas montañas, valles y campos
son nuestra tierra santa y natal.
Nuestros padres vivieron en el Ala-Too,
siempre salvando a su tierra madre.

Coro:
¡Venid, pueblo kirguís,
Venid a la libertad!
¡Erguíos y prosperad!
¡Cread vuestro destino!

Estamos abiertos a la libertad durante edades.
La amistad y la unidad está en nuestros corazones.
La tierra de Kirguistán, nuestro estado natal,
brillando en los rayos de consentimiento.

Coro

Los sueños del pueblo se hicieron realidad,
y la bandera de la libertad ondea sobre nosotros.
La herencia de nuestros padres
la pasaremos a nuestros hijos para el beneficio de todos.

Coro

Referencias

Enlaces externos 
 
 Versión instrumental en Real Audio

Música de Kirguistán
Idioma kirguís
Símbolos de Kirguistán
Kirguistan